Натуральне число 879
 879 рік до нашої ери
 879 рік нашої ери